Джордж Уиллис Ричи (; ) — американский астроном и конструктор телескопов.

Биография 
Родился в Тапперз-Плейнз (штат Огайо), в 1887 окончил университет в Цинциннати. В 1896—1904 работал в Йеркской обсерватории, руководил работами по конструированию астрономических инструментов, в 1901—1905 преподавал также астрономию в Чикагском университете. В 1905—1924 возглавлял оптическую и механическую мастерские обсерватории Маунт-Вилсон. В 1924—1930 — заведующий лабораторией астрофотографии Парижской обсерватории, в 1930—1936 работал в Морской обсерватории в Вашингтоне.

Научный вклад 
Основные труды в области технологий изготовления телескопов.
Разработал технологию шлифования, полирования и испытания больших параболических зеркал; сконструировал необходимое для этого оборудование, изобрёл новую, «плавающую» систему разгрузки зеркал в телескопах, усовершенствовал монтировку и часовое ведение. Разработал конструкцию и изготовил оптику многих больших телескопов: 24-дюймового рефлектора Йеркской обсерватории (1901), горизонтального солнечного телескопа обсерватории Маунт-Вилсон (30-дюймовый целостат, 24-дюймовые объектив и плоское зеркало), 60-дюймового (1908) и 100-дюймового рефлекторов обсерватории Маунт-Вилсон, 40-дюймового телескопа Морской обсерватории. Два больших рефлектора обсерватории Маунт-Вилсон, обладающие отличными оптическими качествами, долгое время были самыми большими в мире и сыграли выдающуюся роль в развитии астрономии в первой половине XX в. 

Усовершенствовал методы астрофотографии (улучшил качество эмульсий и технику проявления негативов, ввёл подвижную платформу для кассеты — так называемую кассету Ричи). Получил с 60- и 100-дюймовыми телескопами большое количество превосходных фотографий спиральных и других туманностей, Луны. 

В 1917 открыл две новые звезды в туманности Андромеды (M31), новую в галактике NGC 6946. Открытие Ричи новых звёзд в спиральных туманностях явилось первым указанием на звёздный состав этих объектов. Оценил расстояние и размеры M31, которые Э. П. Хаббл подтвердил позднее по цефеидам. Совместно с А. Кретьеном изобрел новую апланатическую систему рефлектора (видоизменённая схема Кассегрена), обладающего большим неискажённым полем. Система Ричи — Кретьена в последнее время широко используется при создании больших рефлекторов. Предложил схему ячеистого зеркала, которая позволяет создавать большие зеркальные объективы.

В его честь назван кратер на Луне и кратер на Марсе.

Литература

Ссылки 
 Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Vol. 107, p.36 

Астрономы по алфавиту
Астрономы США
Астрономы XIX века
Астрономы XX века
Лауреаты премии Жюля Жансена
Выпускники Университета Цинциннати
Награждённые медалью Жансена